Су́ури-Кя́ппяя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км². Располагается на высоте 90,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западной части озера вытекает ручей, втекающий в реку Пенсанйоки.

В озере семь островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Кясняселькя — расположен в 10 км к ЮЮВ от озера.

Название озера переводится с финского языка как «большое озеро-лапа».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014015.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Уксунйоки
Озёра Суоярвского района